Кондра́шкин — русская фамилия. Имеет женскую форму Кондрашкина. Известные носители:

 Кондрашкин, Александр Борисович (1956—1999) — советский и российский барабанщик.
 Кондрашкин, Владимир Никандрович (1897—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кондрашкин, Вячеслав Михайлович (1941—2014) — советский футболист и хоккеист.
 Кондрашкин, Иван Васильевич (1911—1980) — Герой Социалистического Труда, скотник-пастух.

Кондрашкина 
 Кондрашкина, Анна Григорьевна (1929—2008) — советский и российский врач, основатель дальневосточной школы микрохирургии уха.

См. также 
 Кондрашин
 Кондрашев
 Кондрашкино

Другое 
 Кондрашкин — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе»